Dragodol (serbisches-kyrillisch: Драгодол) ist ein Dorf in Westserbien. Das Dorf liegt südlich der Gemeindehauptstadt Osečina.

Geographie und Bevölkerung 
Im Dorfgebiet entspringt der Fluss Pecka am Berg Iva. Dragodol liegt in der Opština Osečina, im Okrug Kolubara in Westzentralserbien. Das Dorf hatte bei der Volkszählung 2011 503 Einwohner, während es 2002 noch 611 Einwohner waren. Nach den letzten drei Bevölkerungsstatistiken fällt die Einwohnerzahl weiter. 

Die Bevölkerung setzt sich aus Serbisch-orthodoxen Serben zusammen. Der Ort besteht aus 179 Haushalten.

Demographie

Belege 
 Књига 9, Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, мај 2004, ISBN 86-84433-14-9
 Књига 1, Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-00-9
 Књига 2, Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-01-7

Weblinks 

Ort in der Opština Osečina